La Serie A1 maschile FIPAV 1989-90 fu la 45ª edizione della manifestazione organizzata dalla FIPAV. La regular season si svolse tra il 15 ottobre 1989 e il 1º aprile 1990.

Regolamento
Le 14 squadre partecipanti disputarono un girone unico con partite di andata e ritorno, cui fecero seguito i play-off scudetto, ai quali presero parte le prime otto classificate al termine della regular season. Le squadre classificate dal 12º al 14º posto retrocessero in Serie A2.

Avvenimenti

L'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo fu fissato per il 15 ottobre, con la prima giornata. Il girone d'andata terminò poi il 7 gennaio.

Il girone di ritorno iniziò il 13 febbraio. La regular season terminò poi domenica 1º aprile. L'8 e il 9 aprile fu disputata a Milano la fase finale di Coppa Italia.

Il 10 aprile presero il via i play-off per l'assegnazione dello scudetto, che si conclusero l'8 maggio con l'affermazione della Maxicono Parma sulla Philips Modena. Retrocessero Gabbiano Virgilio, Italcementi Battipaglia e Olio Venturi Spoleto.

Le squadre partecipanti
Le squadre partecipanti passarono da 12 a 14: la Philips Modena era campione uscente, mentre l'Alpitour Cuneo, la Gabbiano Virgilio e l'Italcementi Battipaglia erano le neopromosse dalla Serie A2. La Mediolanum Milano acquistò i diritti alla partecipazione da Mantova.

Classifica

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off Scudetto

Fonti

Pallavolo nel 1989
Pallavolo nel 1990
 1989-1990